Нельсон Соуту Піке — бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу у класі Формула-1.
 Нельсон Анжело Піке — бразильський автогонщик, син Нельсона Соуту Піке.